Стеблин — фамилия; имеет женскую форму Стеблина.

Персоналии 
 Стеблин, Александр Яковлевич (род. 1948) — советский хоккеист, защитник, советский и российский спортивный функционер.
 Стеблин, Павел Григорьевич (1947—2002) — инженер-кораблестроитель, в 1989—2002 годах директор судоремонтного завода «Нерпа».

Составные фамилии